Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu
 Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Warszawie